Борис Семёнович Круглов ( — ?) — регулировщик завода «Водтрансприбор» научно-производственного объединения «Океанприбор» Министерства судостроительной промышленности СССР, город Ленинград. Герой Социалистического Труда (1978).

Биография 

Родился  года в городе Ленинград (ныне – Санкт-Петербург) в семье рабочих.

До начала Великой Отечественной войны учился в школе в Ленинграде. В Великую Отечественную войну в конце июля 1941 года вместе с сёстрами был эвакуирован в Челябинскую (ныне – Курганскую) область в школу-интернат № 13, где продолжал учёбу до 7 класса. В октябре 1943 года в интернат приехала комиссия из Ленинграда для набора рабочих. Бориса направили в школу фабрично-заводского обучения (ФЗО) при заводе имени Ломоносова в Ленинграде, где учился на токаря по фарфору и скульптора-литейщика. Окончив шестимесячную учёбу,  работал по специальности. И после войны продолжил работу на фарфоровом заводе до призыва в армию.

С 1946 года – в Военно-морском флоте. Поступил в школу радиометристов ВМФ, после которой в 1947 году направлен в город Балтийск на эскадренный миноносец «Строгий» Балтийского флота для обслуживания радиолокационных станций корабля. В 1950 году в звании старшины 1-й статьи назначен старшиной группы радиометристов.

После увольнения из ВМФ в 1951 году назначен старшим лаборантом НИИ-49 Минсудпрома СССР в Ленинграде, который занимался разработкой новой радиолокационной аппаратуры (ныне – ОАО «Концерн «Гранит-Электрон»).

В октябре 1952 года вызван в военкомат, где узнал о присвоении звания младшего лейтенанта с назначением на должность начальника отдельного радиотехнического поста ПВО в Архангельской области. По прибытии в батальон направлен на курсы переподготовки офицеров в Гомельское радиотехническое училище ПВО. После расформирования батальона был направлен в другую воинскую часть. В 1957 году по личному ходатайству уволился в запас.

Вернувшись в Ленинград, работал регулировщиком 7-го разряда на заводе № 868, который в сентябре 1966 года был переименован в Ленинградский электромеханический завод «Равенство» Минсудпрома СССР.

В 1958 году переведён в опытный цех при опытно-конструкторском бюро завода «Водтрансприбор», который в 1973 году вошёл в состав научно-производственного объединения (НПО) «Океанприбор» Минсудпрома СССР. Участвовал в разработке новой техники, выполнял гарантийное обслуживание гидроакустической техники, установленной на подводных лодках. Занимаясь программированием микросхем, ответственно трудился более 20 лет. За высокие производственные достижения и досрочное выполнение заданий восьмой пятилетки награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Указом Президиума Верховного Совета СССР («закрытым») от 23 января 1978 года за выдающиеся успехи в создании и производстве новой техники Круглову Борису Семёновичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Делегат XXVI съезда КПСС (1981). Избирался членом Ленинградского горкома и Ждановского райкома КПСС. 

В 1985 году руководство завода направило его в бригаду, которая должна была автоматизировать работу по монтажу печатных плат на базе ЭВМ. Бригада была лучшей в системе НПО «Океанприбор».

Трудился на предприятии до выхода на заслуженный отдых.

Жил в Санкт-Петербурге.

Награды 
 Золотая медаль «Серп и Молот» (23.01.1978);
 орден Ленина (23.01.1978)
 орден Трудового Красного Знамени (26.04.1957)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Ветеран труда»
 и другими
 Отмечен грамотами и дипломами.

См. также 

 Герои Социалистического Труда Ленинграда

Примечания

Литература

Ссылки 
 
  
 Человеческий фактор

Персоналии:Санкт-Петербург
Герои Социалистического Труда
Дети и подростки — герои Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Старшины 1-й статьи (СССР)